All I Ever Wanted může být:

 All I Ever Wanted (album), 2009
 All I Ever Wanted (píseň, Basshunter)
 All I Ever Wanted (píseň, Kelly Clarkson), píseň ze stejnojmenného alba